Гетеросексуалізм використовується у таких значеннях: 
 Гетеросексизм
 Гетеросексуальність